Le musée des Égouts peut désigner :
 le musée des Égouts de Bruxelles en Belgique ;
 le musée des Égouts de Paris en France.